Мохангандж:

 Мохангандж — город на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Мохангандж — подокруг на северо-востоке Бангладеш. Входит в состав округа Нетрокона.